Villon steht für:
 Villon (Yonne), französische Gemeinde im Département Yonne
 Villon (Robert Louis Stevenson), Kurzgeschichte von Robert Louis Stevenson (1877)

Villon ist der Familienname folgender Personen:
 François Villon (1431–1463), Dichter des französischen Spätmittelalters
 Jacques Villon (1875–1963), französischer Maler des Kubismus
 Pierre Villon (1901–1980), französischer kommunistischer Politiker, Résistancemitglied, Gründer der Zeitung L’Humanité
 Raymond Duchamp-Villon (1876–1918), französischer Bildhauer